Duplikat (łac.  — podwajać) — drugi egzemplarz obiektu, identyczny z pierwszym. W odróżnieniu od kopii, duplikat nie jest utworzony na wzór oryginału, ale pochodzi z tego samego źródła, co pierwszy egzemplarz.

Zobacz też 
 klonowanie
 duplikacja
 deduplikacja
 odpis dokumentu

Przypisy 

Pismo